Kloster Weißenburg ist der Name zweier Klöster in Europa:

 Kloster Weißenburg (Bayern) in Weißenburg (Bayern), Karmelitenkloster (1325–1544)
 Kloster Weißenburg (Elsass) in Weißenburg (Elsass), Benediktinerkloster (~660–1524), Kollegiatstift (1524–1789)